San Damiano puede referirse a: 

 San-Damiano, una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 San Damiano al Colle, una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía,
 San Damiano d'Asti, una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte
 San Damiano Macra, una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte